

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 24 (België)
 Spoorlijn 24A (België)

Tram
 Tramlijn 24 (Amsterdam)
 Tramlijn 24 (Antwerpen)
 Tramlijn 24 (Brussel)
 Tramlijn 24 (Gent)
 Tramlijn 24 (Rotterdam)

Bus
 Buslijn 24 (Haaglanden)